Le nom Sumter peut désigner :
  
 Fort Sumter
 Sumter, ville de Caroline du Sud
 Sumter Township, un township du comté de McLeod (Minnesota).